FIPA est un acronyme qui peut faire référence à :

 Festival international des programmes audiovisuels, un festival de télévision à Biarritz ;
 Fédération internationale des producteurs agricoles, un organisme mondial d'agriculture, membre du mouvement coopératif COPAC ;
 Foundation for Intelligent Physical Agents, un organisme de normalisation informatique, intégré en 2005 à l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ;
 la formation d'ingénieur par alternance, en France ;
 Fondation Innovations Pour les Apprentissages, fondation visant à développer les différentes formes de formation par alternance en France.

Voir aussi